Az 1965–1966-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 32. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Polonia Bytom előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1966
Lengyel 1
Lengyel 1